Colombia deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1932 i Los Angeles och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel förutom vid spelen 1952 i Helsingfors. De debuterade vid de olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver.

Colombia har totalt vunnit 34 medaljer (alla vid sommarspelen).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor 

Colombia i olympiska spelen